Picardía (o picardías) puede referirse a:

 Picardía, región de Francia, ubicada al norte del país.
 Picardía, antigua provincia del Reino de Francia.
 La picardía o hierba de campanario (Cymbalaria muralis), planta perenne nativa de la Europa mediterránea.
 El picardías, camisola corta femenina de tirantes, normalmente escotado, que suele llegar hasta las caderas.

Además, puede hacer referencia a:
 El museo de Picardía, museo situado en Amiens (región de Picardía, Francia).
 La novela picaresca, subgénero literario narrativo en prosa muy característico de la literatura española.
 La tercera de Picardía o tercera picarda (del francés tierce picarde); recurso armónico usado al final de las frases musicales.

Enlaces externos